Арбатский:
 Арбатский, Геннадий Петрович (1953 — 2014) — архитектор, дизайнер, художник-оформитель.
 Арбатский, Дмитрий Иосифович (1922—1991) — советский языковед, доктор филологических наук, профессор.
 Арбатский, Юрий Иванович — композитор и музыковед российского происхождения.
 Арбатский переулок — переулок в Центральном административном округе города Москвы на территории района «Арбат».
 Арбатский театр — существовавшее в Москве театральное здание.
 Арбатский (Арбат) — упразднённые населённый пункт (ранее пгт) в Кушвинском районе Свердловской области.